Яланский — фамилия; имеет женскую форму Яланская.
 Яланский, Андрей Викторович (род. 19 октября 1959, Киев) — советский художник и педагог, профессор.
 Яланский, Валентин Антонович (7 ноября 1928, станция Голубая — 2 января 2002, Запорожье) — председатель исполкома Запорожского городского совета в 1974—1987 годах.

См. также 
 Яланский кантон — кантон в составе Автономной Башкирской Республики.
 Яланский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Сафакулевского района Курганской области.